Otto Klinckowström ist der Name folgender Personen:

* Otto von Klinckowström (eigentlich Otto Vilhelm Klinckowström; 1683–1731), schwedischer Staatsbeamter und Diplomat
 Otto Wilhelm Klinckowström (auch Otto Vilhelm Klinckowström; 1778–1850), schwedischer Offizier und russisch-finnischer Politiker